S107 (Amsterdam), verkeersweg in Amsterdam
 S107 (Den Haag), stadsroute in Den Haag
 S107 (Rotterdam)